Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Paolo Bertolucci 6-1, 6-3, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1974